2 miejscowości w Polsce:
 Faustynowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Glinojeck
 Faustynowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. grodziskim, w gminie Rakoniewice